Höstsonaten steht für:

 den schwedischen Originaltitel des Filmdramas Herbstsonate von Regisseur Ingmar Bergman aus dem Jahr 1978
 die italienische Progressive-Rock-Band Höstsonaten (Band)
 Höstsonaten (Oper), Oper von Sebastian Fagerlund aus dem Jahr 2017